Мерзли́кин — русская фамилия возможного тюркского происхождения. Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии

Известные носители 
 Мерзликин, Александр (род. 1967) — советский и киргизский футболист.
 
 Мерзликин, Владимир Николаевич (1932—2012) — Герой Социалистического Труда, тракторист совхоза «Косихинский».
 Мерзликин, Геннадий Фёдорович (род. 1943) — советский футболист и тренер.
 Мерзликин, Константин Эдуардович (род. 1956) — российский государственный и политический деятель.
 Мерзликин, Леонид Семёнович (1935—1995) — русский поэт и писатель.
 
 Мерзликин, Элвис (род. 1994) — латвийский хоккеист, вратарь.



Примечания